Duka steht für:

 Duka (Ungarn), steht für eine ungarische Gemeinde im Komitat Vas

Duka ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Duka-Zólyomi († 2013), slowakischer Politiker 
 Dilly Duka (* 1989), albanisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Dominik Duka (* 1943), tschechischer Dominikaner, Kardinal und emeritierter Erzbischof von Prag
 Peter Duka von Kádár (1756–1822), österreichischer Offizier (Feldzeugmeister)

Siehe auch:
 Duca
 Dukas